El patriarca de Jerusalem és el títol tradicional del bisbe de Jerusalem, una antiga diòcesi cristiana que aviat va canviar el rang de bisbe pel de patriarca pel fet d'estar situada a Terra Santa. Des d'aleshores, el bisbat de Jerusalem és també el patriarcat de Jerusalem.

Actualment el títol el porten: 

 El Patriarca de la Santa Ciutat de Jerusalem i de tota Palestina, cap de l'Església Ortodoxa de Jerusalem, jurisdicció autocèfala de l'Església Ortodoxa.
 El Patriarca Llatí de Jerusalem, cap del Patriarcat Llatí de Jerusalem i de l'Església Llatina de Jerusalem, jurisdicció de l'Església Catòlica Romana per a l'Orient Mitjà i Orient Proper.
 El Patriarca Armeni de Jerusalem, primat del Patriarcat Armeni de Jerusalem, jurisdicció autònoma de l'Església Armènia.

A més a més el primat de l'Església Catòlica Melquita porta el títol de Patriarca d'Antioquia i de tot l'Orient, d'Alexandria i de Jerusalem dels Melquites.

Patriarques